Rha peut désigner :
 Rha, le nom antique en grec ancien de la Volga ;
 Rha, village de la commune de Bronckhorst aux Pays-Bas.

RHA est un sigle de 3 caractères pouvant signifier :
 , unité de mesure pour les blindages militaires ;
 Revue historique des armées, une revue française.
 Ride Height Adjuster, un dispositif régulant la portance du foil d'un Moth international

Sigle de 3 caractères